Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brendan Curry e Luis Lobo che hanno battuto in finale Marcelo Charpentier e Miguel Pastura 5-7, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Lars Rehmann /  Fernon Wibier (semifinali)
 Alexander Mronz /  Martin Sinner (quarti di finale)

 Otavio Della /  Luis Morejón (semifinali)
 Brendan Curry /  Luis Lobo (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1994